Забелинская:
 Забелинская (Приводинское городское поселение) — деревня в Приводинском сельском поселении Котласского района Архангельской области
 Забелинская (Шипицынское городское поселение) — деревня в Шипицынском сельском поселении Котласского района Архангельской области
 Забелинская, Ольга Сергеевна (род. 1980) — российская велогонщица, призёр Олимпийских игр